Невидимый враг:
 Невидимый враг — американский фильм 1912 года.
 Невидимый враг — серия «За гранью возможного».
 Невидимый враг — серия «Доктора Кто».